Trumpets (Jason Derulo), nummer van de zanger Jason Derulo 
Trumpets (Sak Noel), nummer van de DJ Sak Noel e.a.